Cross country, modalidade de atletismo
 Cross-country (ciclismo)
 Cross Country (livro)

Desambiguações de esportes